Replay Dance Mania Vol 4 gavs ut den 21 november 2007. Det är en samlingsskiva med dance-versioner av klassiska låtar

Låtlista
What hurts the most - Cascada
Let's dance - Hi Tack
Because the night - Linda O
No deputy - Richard Grey featuring Bob Marley
Summer of 69 - Mega-Mania
We belong - DJ Analyzer vs D-JMCig
Crush - Chris Rockford vs Jennifer Paige
Theme from shout - Johnny Crockett
I was made for lovin' you - Ultra Flirt
Zombie - Andrew Spencer & The Vamprockerz
Hungry eyes - Power Pull featuring Sun Ray
Baby love - Lonatic DJs
I engineer - Bangbros
Warped bass - Richard Grey
Dancing with tears in my eyes - Ultra Flirt
Forever young - Bloqbusters
All out of love - Keira Green
Go your own way - Max Factor

Musikalbum 2007

Replay Dance Mania